Esna Boyd ha battuto in finale Sylvia Harper 5–7 6–1 6–2.

Teste di serie
 Daphne Akhurst (secondo turno)
 Esna Boyd (Campionessa)
 Sylvia Harper (finalista)
 Louise Bickerton (semifinali)
 Marjorie Cox (quarti di finale)
 Kathrine Le Mesurier (quarti di finale)
 H. Turner (semifinali)
 Dorothy Bellamy (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1927